Radiodifusió Publica de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Sabiedriskais Medijs), companyia pública de ràdio i televisió de Letònia
 Superlliga de Malàisia (del seu nom en malai Liga Super Malaysia), màxima competició de futbol de Malàisia
 Línea San Martín, línia de rodalies de la ciutat de Buenos Aires, a l'Argentina
 Laboratori Subterrani de Modane, laboratori de física de partícules i astrofísica ubicat prop de Modane, a França
 Laboratori i Seminari Matemàtic, institució de recerca matemàtica creada per la Junta per a l'Ampliació d'Estudis d'Espanya
 Louvain School of Management, escola de negocis de la Universitat Catòlica de Lovaina de Bèlgica
 Libre Software Meeting, trobada anual sobre programari lliure que s'esdevé a França
 Liber de sinthomatibus mulierum, llibre sobre salut femenina escrit per Trotula de Ruggiero el 
 Lasers in Surgery and Medicine, revista científica especialitzada en tecnologia aplicada a la medicina
 Llengua de signes moçambiquesa, llengua de signes utilitzada per les persones sordes de Moçambic
 Llengua de signes mexicana, llengua de signes utilitzada per les persones sordes de Mèxic
 Landing Ship Medium, tipus de vaixell d'assalt amfibi de la Marina dels Estats Units
 Logistics Single Module, instrumental desenvolupat per Spacehab per a transbordador espacial
 Lunar Surface Magnetometer, experiment del paquet ALSEP per al programa Apollo
 Microscopi confocal (del seu nom en anglès Laser Scanning Microscope), microscopi que utilitza una font làser per millorar la resolució de la imatge
 Motor lineal sincrònic (del seu nom en anglès Linear Synchronous Motor), tipus de motor elèctric que genera una força lineal
 Màquina d'estat líquid (del seu nom en anglès Liquid State Machine), entorn de treball de càlcul usant una xarxa neuronal artificial
 Mètode dels mínims quadrats (del seu nom en anglès Least Squares Method), mètode matemàtic utilitzat en l'anàlisi de la regressió
 Mètode dels conjunts de nivell (del seu nom en anglès Level-Set Method), mètode d'anàlisi numèrica de formes geomètriques mitjançant conjunts de nivell
 Linux Security Modules, entorn de treball que permet adoptar diferents models de seguretat informàtica per a nuclis Linux
 Linux Software Map, format de fitxer de text per descriure el programari Linux
 Manganita de lantani i estronci (del seu nom en anglès Lanthanum Strontium Manganite), òxid ceràmic utilitzat en electroquímica